Classe Edgar (nave di linea) – classe di tre navi di linea da 60 cannoni della Royal Navy, entrate in servizio tra il 1758 e il 1759.
 Classe Edgar (incrociatore) – classe di nove incrociatori protetti della Royal Navy, entrati in servizio tra il 1893 e il 1894.